Василий Яницкий:
 Яницкий, Василий Иванович (1916—1992) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Яницкий, Василий Петрович (род. 1973) — украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва.